A Fed Cup de  1995 foi a 33º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 8 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Espanha ganhando na final dos Estados Unidos.

Neste ano o formato do Grupo Mundial foi desmembrado para apenas 8 nações, criando dois Grupos Mundiais I e II, e Zonas Continentais, ficando assim similar a Copa Davis. E dividindo as nações, começaram a ter acessos e relegações.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1995 no tênis